Het ATP-toernooi van Santiago werd gehouden van 4 tot 10 november 1996 in de Chileense hoofdstad Santiago en maakte deel uit van de ATP World Series. De officiële benaming van het toernooi was het Movistar Open. De wedstrijden werden gespeeld op de gravelbanen van Club Deportivo Universidad Catolica San Carlos De Apoquindo.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Santiago
ATP-toernooi van Viña del Mar